Osiedle Widokowe w Trzebini (dawniej Związku Walki Młodych)
 Osiedle Armii Krajowej w Opolu (dawniej Związku Walki Młodych)